Ruteng kan syfta på:

Indonesien 

 Kecamatan Ruteng, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Ruteng (ort i Indonesien), Nusa Tenggara Timur,